Litauens fotbollslandslag kan avse
Litauens herrlandslag i fotboll
Litauens damlandslag i fotboll